Webersinke ist der Familienname folgender Personen:

 Amadeus Webersinke (1920–2005), deutscher Pianist, Organist und Hochschullehrer
 Bernd Webersinke (1951–2015), deutscher Metallurg
 Hartwig Webersinke (* 1959), deutscher Ökonom und Hochschullehrer